Ernst av Sachsen-Coburg-Gotha kan syfta på:

* Ernst I av Sachsen-Coburg-Gotha (1784–1844), hertig av Sachsen-Coburg-Saalfeld och Sachsen-Coburg-Gotha
 Ernst II av Sachsen-Coburg-Gotha (1818–1893), hertig av Sachsen-Coburg-Gotha